Sagna ima više značenja:
 Sagna, Cuneo
 Sagna, Torino